Артём — бывший посёлок городского типа в Ростовской области, ныне — микрорайон города Шахты. Назван по имени расположенной в нём шахты имени Артёма. Пгт с 1929 года. В 1931 году население посёлка составляло 25,8 тыс. жителей. Включён в состав города Шахты в 1930-е годы.

Улицы 
Проспект Ленинского Комсомола, улицы Татаркина, Мичурина, Искра, Мешкова, Ильюшина,Челнокова, переулок Сокольнический, улица Артёма, Калинина, Дубинина, переулок 10 лет Октября, улица Благодатная, Капровая, Островского, Обуховой.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Ростовской области
Шахты (город)
Бывшие посёлки городского типа Ростовской области